

Топонім 

 Біч — село в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства.

 Біч (Beach) — місто в штаті Північна Дакота.
 Біч (Beach) — аеропорт у штаті Північна Дакота.

 Біч (Bitche) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.

 Біч — громада в кантоні Вале

Прізвище 

 Адам Біч ( 1972) — канадський актор.
 Емі Біч (1867—1944) — американська піаністка й композитор.
 Кріс Біч ( 1981) — професійний канадський хокеїст.
 Реб Біч ( 1963) — американський гітарист.
 Рекс Біч (1877—1949) — американський романіст і драматург
 Сильвія Біч (1887—1962) — американська письменниця, видавець.

Див. також 
 Бічі (значення)
 Палм-Біч
 Бич (значення)
 Бік